Список смертников — многозначный термин. Возможные значения:

 Список смертников () — американский фильм 1988 года режиссёра Бадди Ван Хорна с Клинтом Иствудом в главной роли.
  () — британский психологический хоррор режиссёра Бена Уитли.
 Список смертников () — американский телесериал в жанре триллера и драмы, основанный на одноимённом романе Джека Карра.